Loge steht für:

 Loge (Etymologie), zu Wortherkunft und -gebrauch
 kleines, vorn offenes oder zum Hinausschauen eingerichtetes Zimmer, siehe Conciergerie
 Loge (Zuschauerraum), abgeschlossener Sitzraum in einem Veranstaltungsraum.

 Patronatsloge, gesondertes Kirchengestühl für die Patronatsherren
 eine diskrete Gesellschaft, siehe Logenvereinigung
 insbesondere eine Freimaurerloge
 Muskelloge, von Faszien umschlossene Gruppe von Muskeln
 Loge, Figur in Richard Wagners Ring des Nibelungen, siehe Das Rheingold
 Loge, österreichischer Ausdruck für als Sextreff bekannte Toilettenanlage, siehe Klappe (Sex)
 Loge (Mond), Mond des Saturn
 Loge, Siedlungsstatus in Grönland im 18. Jahrhundert, siehe Verwaltungsgliederung Grönlands#Siedlungsstatus und Verwaltung
 Loge (Fluss), Fluss in Angola

Loge ist der Familienname folgender Personen:
 Stephan Loge (* 1959), deutscher Politiker (SPD)

Loge ist der Name folgender Orte in
Deutschland:
 Loge (Lüchow), Stadtteil von Lüchow (Wendland) im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 Loge, Ortsteil der Gemeinde Martfeld im Landkreis Diepholz in Niedersachsen
 Loge, Stadtteil von Bassum im Landkreis Diepholz in Niedersachsen
 Loge, Ort in der Gemeinde Kirchdorf (bei Sulingen) im Landkreis Diepholz in Niedersachsen
 Loge, Ort in der Samtgemeinde Barnstorf im Landkreis Diepholz in Niedersachsen
 Loge, Ort in der Samtgemeinde Uchte im Landkreis Nienburg/Weser in Niedersachsen

Frankreich:
 La Loge, Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 La Loge-aux-Chèvres, Gemeinde im Département Aube
 Loge-Fougereuse, Gemeinde im Département Vendée
 La Loge-Pomblin, Gemeinde im Département Aube

Siehe auch:
 

 Les Loges
 Logue